Pleš (Bednja), naselje u općini Bednja, Hrvatska
 Pleš (Žužemberk, Slovenija), naselje u općini Žužemberk, Slovenija
 Pleš (Lučenec, Slovačka), naselje u okrugu Lučenec, Slovačka